Мария Луиза Франциска Амалия Саксен-Кобург-Готская и Кохари (; 23 октября 1848 — 6 мая 1894) — немецкая принцесса из Саксен-Кобург-Готского дома, герцогиня Саксонская, в замужестве — герцогиня Баварская. Дочь принца Августа Саксен-Кобург-Готского и принцессы Клементины Орлеанской, внучка короля Франции Луи Филиппа I, сестра царя Болгарии Фердинанда I.

Брак и дети 
С детства Амалия предназначалась в невесты принцу Леопольду Баварскому, однако тот женился на австрийской эрцгерцогине Гизеле. Мужем Амалии стал Максимилиан Эмануэль, герцог Баварский, младший ребёнок в семье герцога Максимилиана Иосифа Баварского и его супруги Людовики Баварской. Максимилиан Эмануэль приходился младшим братом австрийской императрице Елизавете.

Они поженились 20 сентября 1875 года в Эбентале в Нижней Австрии. Брак был очень счастливым.

У Амалии и Максимилиана Эмануэля родилось трое сыновей:
 Зигфрид Август Максимилиан Мария, герцог Баварский (10 марта 1876 — 12 июля 1952)
 Кристоф Иосиф Клеменс Мария, герцог Баварский (22 апреля 1879 — 10 июля 1963)
 Луитпольд Эмануэль Людвиг Мария, герцог Баварский (30 июня 1890 — 16 января 1973)

Амалия тяжело переживала безвременный и внезапный уход из жизни супруга и умерла от перитонита менее чем через год после смерти Макса Эмануэля.

Титулы 
 23 октября 1848 — 20 сентября 1875: Её Светлость Принцесса Амалия Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская
 20 сентября 1875 — 6 мая 1894: Её Королевское Высочество Герцогиня Амалия Баварская, принцесса Саксен-Кобург-Готская, герцогиня Саксонская

Родословная

Примечания 

Виттельсбахи
Принцессы Саксен-Кобург-Готские
Похороненные в Баварии
Умершие от перитонита